

Biografia 
Le sue commedie in dialetto mantovano, sono state adottate da varie compagnie dialettali, e vari testi da lei scritti furono rappresentati e replicati in teatro e televisione, partecipando talvolta alle stesse anche in qualità di regista.

Docente di composizione decorativa, si è per lungo tempo dedicata all'arte figurativa, principalmente come acquerellista e fotografa di sculture. Inoltre, si è misurata con l'arte culinaria pratica e teorica, stilando libri di cucina.

Le commedie
Disdot iè mio asè
La dieta 
La duminico se polso 
En schers de pret
L'è mai trop tarde (Premio Miglior Copione Dialettale 2004 Provincia di Mantova)
Gocio e Fil 
Camera Daria
L'è mio töt or...
Catìo come l'asét
Se ghè fus miò le fonne
Fom prest che l'è tarde

Pubblicazioni 
Cuciniamo con il Pane, Bertelli Editore, Castiglione delle Stiviere, 1986
Non solo polenta, Zanotti Editore, Castiglione delle Stiviere, 2014